Augusto Zweifel – tennista e calciatore e italiano
 Roger Zweifel – ex sciatore alpino svizzero
 Toni Zweifel – ingegnere svizzero, membro dell'Opus Dei